Кинич-Муван-Холь II (дословно Опаляющая Сова-Череп) (правил в 1-й пол. VII века) — двадцать четвёртый правитель древнего майяского царства Мутуль со столицей в Тикале.

Биография 

Кинич-Муван-Холь II взошёл на престол Мутуля в 1-й половине VII века и наследовал «23 правителю», неизвестному по имени.

Ему наследовал Нун-Холь-Чак I.

См. также 

 Список правителей Тикаля
 Мутульское царство
 Тикаль

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 

Правители Тикаля
Правители Америки VII века